1400 1410 1420 ← 1430 → 1440 1450 1460

Réalisations 
 1431 : construction du palais royal de Texcoco par  Acolhuas au Mexique.
 1433 : Filippo Brunelleschi commence la chapelle des Pazzi à la basilique Santa Croce de Florence.
  : début de la construction de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes.
 1434 : 
 Filippo Brunelleschi achève la coupole de la cathédrale de Florence, qui est inaugurée le .
 Achèvement de l’église Santa Maria Novella à Florence.
 1437 : début de la construction de l'église Saint-Maclou à Rouen (fin en 1521).
 1439 : 
 24 juin : la cathédrale de Strasbourg devient le plus haut monument européen.
 Premier pont sur le Danube à Vienne, qui remplace les bacs.

Événements

Naissances 
 Vers 1430 : Luca Fancelli né à Settignano près de Florence († vers 1494)
  : Francesco di Giorgio Martini né à Sienne († 1502)

Décès 
 x

Notes et références 

 1430
Architecture